Вулиця Жуковського (в деяких старих джерелах — Жуковська) — одна із вулиць Одеси, розташована в історичному центрі. Бере початок від Канатної вулиці і закінчується перетином із Тираспольською площею і вулицею Преображенською.

Це одна із найстаріших вулиць міста, закладена ще де Рібасом. Вперше згадується у 1808 році в документах про розбудову поштових домів Херсонської губернії. Для поштової контори міста Одеси у 1812 році був викуплений будинок Бржезовського на перетині із Катерининською (місце сучасного розміщення будівлі Укртелекому). Саме завдяки цій конторі вулиця дістала свою першу назву — Поштова — під якою вона позначена на карті міста 1826 року.

Поточну назву вулиця дістала 1902 році в честь 50-ї річниці з дня смерті російського поета Василя Жуковського. Таким чином, це одна із небагатьох вулиць міста, які майже не змінювали своєї назви.

На будинку 27 вулиці Жуковського, де в 1887—1913 жив Михайло Комаров, установлено меморіальну дошку.

Галерея 

Вулиці Приморського району Одеси

Вулиці Одеси, названі на честь людей
Одеса